Saint Jérôme peut désigner :
 Saint Jérôme, un saint catholique et Docteur de l'Église ;
 Saint Jérôme, un tableau de Léonard de Vinci ;
 Saint Jérôme, une peinture réalisée en 1609 par Le Greco ;
 Saint Jérôme, une œuvre réalisée par Sandro Botticelli entre 1498 et 1505.

Saint-Jérôme peut désigner :
 Saint-Jérôme, une ville canadienne de la province de Québec ;
Saint-Jérôme, une circonscription provinciale englobant la ville de Saint-Jérôme, au Québec ;
 Saint-Jérôme, une gare intermodale d'autobus et de train au Québec ;
 Saint-Jérôme, un quartier de Marseille (France).

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre